«Тренер» () — фильм Стива Баррона.

Сюжет 
Тренер сборной Англии умер. Претендентов на его место нет: иностранцев приглашать не хотят, а своих просто нет. В итоге тренером становится Майк Бассетт, тренер «Норвич Сити», который выступает в одной из низших лиг. Бассетт работает по старинке: записывает состав команды на сигаретной пачке и признаёт только схему 4-4-2. Только из-за невероятной случайности англичане выходят на чемпионат мира. Там сборную Англии ждут невероятные происшествия…

В ролях

Ссылки 
 

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 2001 года
Фильмы о футболе
Фильмы Стива Бэррона
Фильмы Великобритании 2001 года